Эшли Диана Кроу (; род. 25 августа 1960 года, Бирмингем, Алабама, США) — американская актриса.

Биография 
Эшли Кроу родилась 25 августа 1960 года в городе Бирмингем, штат Алабама, США. Она училась в университете штата Алабама, затем перевелась в Обернский университет, который закончила в 1982 году. В Обернском университете она была членом сестринства Альфа-Омикрон-Пи.

За свою актерскую карьеру снялась в 40 фильмах и сериалах. Самыми успешными ролями оказались роли в фильмах «Хороший сын» (Дженис) — 1993 год и «Особое мнение» (Сара Маркс) — 2002 год, в сериалах «Тёмный ангел» (Труди), «Части тела» (Джадг), «Герои» (Сандра Беннет), «Менталист» (Элейн Броди), «Анатомия страсти» (Линда Котлер).
Эшли Кроу — актриса сериала «Тайный круг» исполняет роль Джейн Блейк, бабушки Кэсси Блейк (Бриттани Робертсон).

Личная жизнь 
Первый муж Эшли — Билл Шенкс, она развелась с ним в 1993 году.

В настоящее время замужем за Мэтью Джоном Армстронгом (1973 года рождения). У Эшли Кроу есть сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета